Isali kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 İsalı, ort, Gädäbäj,

Turkiet 

 Isalı, ort, Diyarbakır, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar